kukawki (Neomorphinae) – podrodzina ptaków z rodziny kukułkowatych
2 miejscowości w Polsce: 
 Kukawki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Przesmyki 
 Kukawki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Jadów